Daria Trigolos (weißrussisch Дар'я Трыгалос; * 17. Juli 1999 in Minsk) ist eine belarussische Tischtennisspielerin.

Sie nahm an den Europaspielen 2019 teil. Seit der Saison 2019/20 spielt sie – von Polen kommend – für den TTC 46 Weinheim in Deutschland. Im Jahr 2020 wurde sie in allen drei Wettbewerben belarussische Meisterin.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Daria Trigolos auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (englisch, abgerufen am 25. August 2020)
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Teilnehmer an den Europaspielen (Belarus)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Belarusse
Geboren 1999
Frau